Novillas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Novillas (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Novillas (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar